Dao (Tao) – jedno z podstawowych pojęć w filozofii chińskiej
 Tao (Yami) – jedna z grup Aborygenów tajwańskich, zamieszkująca wyspę Lan Yu
 Tao – gmina w Mali, w regionie Sikasso, w okręgu Koutiala

Zobacz też 
 Tao He – rzeka w Chinach, w prowincji Gansu
 Tao-Klardżeti – średniowieczne państwo w południowo-zachodniej części ziem gruzińskich
 Ko Tao – wyspa w Tajlandii w Zatoce Tajlandzkiej, pow. 21 km²; 1,38 tys. osób (2006); 10°06′N 99°50′E